Het ATP-toernooi van Sofia 2020 (met de officiële naam Garanti Koza Sofia Open 2020) werd van 8 tot en met 14 november 2020 gespeeld in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Door de coronapandemie werd het toernooi verplaatst van eind september naar begin november. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Arena Armeec.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Sofia
Sofia 2020